Diesener ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Diesener (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Diesener (1900–1978), deutscher Metallbildhauer